Sinfonia n. 45 – sinfonia scritta da Franz Joseph Haydn nel 1772
 Sinfonia n. 45 – sinfonia scritta da Wolfgang Amadeus Mozart